Mirow ist der Name folgender Orte in Mecklenburg-Vorpommern:

 Mirow, Stadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Mirow (Banzkow), Ortsteil der Gemeinde Banzkow im Landkreis Ludwigslust-Parchim 

Mirow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Lasarewitsch Abramow-Mirow (1895–1937), sowjetischer Geheimdienstfunktionär
 Benedict Mirow (* 1974), deutscher Regisseur
 Björn Mirow (* 1938), Generalarzt a. D.
 Eduard Mirow (1911–1999), deutscher Diplomat
 Hans Mirow (1895–1986), Konteradmiral der Kriegsmarine
 Jürgen Mirow (* 1954), deutscher Historiker
 Kurt Rudolf Mirow († 1993), deutsch-brasilianischer Unternehmer und Autor
 Peter Mirow (* 1968), Brigadegeneral des Heeres der Bundeswehr
 Sahra Mirow (* 1984), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Sebastian Mirow (* 1968), deutscher Schauspieler, Sprecher und Sänger 
 Thomas Mirow (* 1953), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Myrow
 Miro